Эфемери́ды:

 Эфемериды — астрономические таблицы.
 Эфемериды — отряд крылатых насекомых.

Примечания